Armadale ist der Name folgender Orte:

 Armadale (Victoria), ein Stadtteil von Melbourne
 Armadale (Western Australia), ein Vorort von Perth, Australien
 City of Armadale, ein Verwaltungsgebiet in Western Australia
 Armadale (Skye), ein Ort auf Skye, Schottland
 Armadale Castle
 Armadale (Sutherland), ein Ort in der Grafschaft Sutherland, Schottland
 Armadale (West Lothian), ein Ort in der Grafschaft West Lothian, Schottland
 Armadale (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten

Sonstiges:
 Armadale (Buch), ein Roman von Wilkie Collins
 Armadale (Getränk), ein schottischer Wodka
 Armadale Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Armadale Castle, ehemals Sitz des Clans MacDonald auf Skye, Schottland